Une triplette est une bicyclette pour trois personnes.

 Le film Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet reprend le nom de ce cycle.

 À la pétanque, la triplette désigne une équipe constituée de trois joueurs. On parle aussi de triplette pour désigner 3 boules identiques / le set de 3 boules d'un joueur.

 En matériel électrique, une triplette est une multi-prise (voir prise électrique).

 Au football ou au rugby, une triplette est l'ensemble formé par les trois avants.

 À Institut d'études politiques de Paris, une triplette désigne un groupe d'une vingtaine d'étudiants de première année qui suivent ensemble trois « conférences de méthode » : c'est l'équivalent d'une classe de lycée.

Homonymie